

Personen
John Harvey Kellogg, Amerikaanse arts, uitvinder van cornflakes
Will Keith Kellogg, Amerikaans industrieel, stichter van het bedrijf Kellogg
David Kellogg Lewis, Amerikaanse filosoof en hoogleraar aan Princeton
Ray Kellogg, Amerikaanse filmregisseur van onder andere The Green Berets (1968)
Remington Kellogg, Amerikaans zoöloog en directeur van de United States National Museum, later opgegaan in de Smithsonian Institution.
Frank Billings Kellogg, Amerikaanse minister van buitenlandse zaken en winnaar van de Nobelvredesprijs

Plaatsen in de Verenigde Staten
Kellogg (Idaho)
Kellogg (Iowa)
Kellogg (Minnesota)

Andere betekenissen
Kellogg Company, Amerikaans levensmiddelenbedrijf, grootste producent van ontbijtgranen in de VS; bekend van de Kellogg's-cornflakes
Kellogg, Brown and Root, Amerikaans aannemers- en constructiebedrijf, tot 2007 een onderdeel van Halliburton.
Briand-Kelloggpact, een internationaal anti-oorlogsverdrag in 1928
Barton-Kellogg-reactie, een chemische koppelingsreactie tussen een keton en een thioketon via een diazo-tussenproduct waarbij een alkeen gevormd wordt
 Kellogg College (Oxford), een college van de Universiteit van Oxford
 Slag bij Kellogg's Grove , een veldslag tussen het Amerikaanse leger en Sauk-indianen in 1832